

Patronyme 
 Robert Plot (1640-1696), naturaliste et chimiste britannique ;

Construction 

 Un plot de fondation est un ouvrage d'infrastructure qui reprend les charges ponctuelles d'un organe de structure d'une construction (par exemple : poteau, pilier, colonne) et qui transmet et répartit ces charges sur le sol (fond de coffre ou niveau d'assise) ;

 Un plot réglable permet le support et le réglage en hauteur des lambourdes ou dalles de carrelage pour la construction de terrasses.

 En mécanique, un plot est une pièce saillante, généralement cylindroconique, assurant le supportage d'un matériel et éventuellement son positionnement. Ils peuvent héberger un dispositif de liaison comme une vis.

Aménagement de chantier - voiries et réseaux divers

Plot en Scierie 
Nom donné aux pièces de bois obtenues par découpes successives parallèles au grand axe de la grume.
Par extension nom également donné à l'ensemble de la bille ainsi débitée et reconstituée en un paquet ordonné.

Exemple : Noyer en plots ou en Grumes.

Plot en sport 
 La plateforme de départ en course de natation sportive. Voir Plot (natation).

Plot en argot 

Un plot en argot désigne une personne passive, n'ayant aucun intérêt particulier.
Peut aussi être un néologisme français du terme anglais Plot.

Anglicisme 
En anglais, plot a plusieurs sens. Il est utilisé en français pour désigner un synopsis, la ligne directrice d'une histoire. On utilise aussi le terme metaplot, qui désigne un contexte, une toile de fond — histoire, personnages, lieux — chapeautant plusieurs œuvres ; méta étant un préfixe de généralisation, on pourrait le traduire par « synopsis général ».